Sund steht für:

 ein regionales Wort für eine Meerenge, siehe Belte und Sunde

Sund heißen folgende geographische Objekte:
 Öresund, Gewässer zwischen Dänemark und Schweden (Kurzform)
 Strelasund, Gewässer zwischen der Insel Rügen und dem Festland (Kurzform)
 Sund (Åland), Gemeinde in Finnland
 Sund (Norwegen), ehemalige Kommune im norwegischen Fylke Hordaland (heute Teil von Vestland)
 Sund (Färöer), Ort auf der Hauptinsel der Färöer Streymoy

Sund ist der Name folgender Personen:

Familienname:
 August Sund (1870–1950), französischer General
 Håkan Sund (* 1946), schwedischer Pianist, Dirigent und Komponist
 Horst Sund (1926–2021), deutscher Chemiker, Biochemiker, Rektor der Universität Konstanz
 Norbert Sund (* 1959), deutscher Volleyballspieler
 Olaf Sund (1931–2010), deutscher Politiker (SPD)
 Robert Sund (* 1942), schwedischer Dirigent und Komponist
 Steven Sund, US-amerikanischer Polizist und Chef der United States Capitol Police
 Tim Sund (* 1971), deutscher Jazzmusiker
Künstlername:
 Erik Axl Sund, schwedisches Romanautoren-Duo

Siehe auch:
 Soond
 Sundt